Moustoir est un toponyme courant en Bretagne. Ce mot du vieux breton moster ou mouster est issu du vieux français moustier, lui-même dérivé du latin  (monastère), rappelant les défrichements monastiques dès le haut Moyen Âge.

Il peut faire référence à :
 Le Moustoir, commune des Côtes-d'Armor ;
 Moustoir-Ac, commune du Morbihan ;
 Moustoir-Remungol, ancienne commune du Morbihan ;
Le Moustoir, hameau de la commune de Roudouallec, en Morbihan.
 Le Moustoir, village de la commune de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) ;
 Le Moustoir, village de la commune de Rosporden (Finistère), d'où :
 la chapelle Saint-Maurice du Moustoir ;
 Le Moustoir, village de la commune de Carnac (Morbihan), d'où :
 le tumulus du Moustoir ;
 le menhir du Moustoir ;
 Le Moustoir, quartier de la commune de Lorient (Morbihan), d'où :
 le stade du Moustoir, officiellement dénommé stade Yves Allainmat ;
 l'église du Sacré-Cœur du Moustoir;
 Le Moustoir, immeuble faisant référence aux unités d'habitations de Le Corbusier, symbole de la reconstruction de la ville après 1945 ;
 Le Moustoir, village de la commune de Saint-Jean-Brévelay (Morbihan), d'où :
 le menhir du Moustoir ;
 Le Moustoir, hameau de la commune d'Arradon.

Notes et références